La Comisión Aragonesa Pro Alternativa Democrática (CAPAD) fue la primera organización aragonesa unitaria de oposición al franquismo, creada en 1972, que según alguno de sus manifiestos estaba “compuesta por representantes de diversas organizaciones políticas y de movimientos de masas junto a personas sin adscripción política”, siendo su objetivo el de “contribuir a derribar el régimen actual sustituyéndole por otro fundamentado en la libertad y la democracia”.

Originariamente la formaron tres organizaciones: El Partido Comunista de España, el Partido Carlista y las Comisiones Obreras. Posteriormente se integraron la Alianza Socialista de Aragón, las Comisiones Campesinas, así como personalidades independientes, sectores profesionales, asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles, y comunidades cristianas.

Transición española
Antifranquismo
Segundo franquismo (1959-1975)
Junta Democrática de España